Čeleď má více významů:
 Čeleď – v biologii jedna ze základních taxonomických kategorií

 Čeleď (lingvistika) – jazyková skupina (příbuzných) slov se stejným kořenem
 Čeládka – původně členové rodu společně se služebnictvem, později pouze služebnictvo, případně nájemní pracovníci v zemědělství. Člen čeledě je čeledín.

Externí odkazy